

Бессемер — місто, штат Алабама
 Бессемер — місто, штат Мічиган
 Бессемер — місто в окрузі Лоуренс, штат Пенсільванія